Суперкубок Чилі з футболу 2018  — 6-й розіграш турніру. Матч відбувся 27 січня 2018 року між чемпіоном Чилі клубом Коло-Коло та володарем кубка Чилі клубом Сантьяго Вондерерз.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на globalsportsarchive

2018
Чилі
Січень 2018
2018 в чилійському спорті